Monte Rotondo può riferirsi alle seguenti montagne:
 Monte Rotondo – cima montuosa delle Alpi Orobie Occidentali
 Monte Rotondo – montagna dell'altopiano dei Sette Comuni;
 Monte Rotondo –  monte delle Alpi Liguri;
 Monte Rotondo –  montagna dell'Appennino Tosco-Emiliano;
 Monte Rotondo – altura delle Colline livornesi;
 Monte Rotondo – monte della Corsica;
 Monte Rotondo – monte dei Sibillini;
 Monte Rotondo – rilievo dei Monti Reatini
 Monte Rotondo –  monte della catena del Sirente-Velino
 Monte Rotondo – rilievo dei Monti Ernici
 Monte Rotondo –  monte del massiccio della Maiella
 Monte Rotondo – rilievo dell'Appennino abruzzese
 
Può riferirsi inoltre a:
 Riserva naturale Monte Rotondo, un'area naturale protetta della Regione Abruzzo

Pagine correlate 

 Monterotondo (disambigua)